Eichelberg heißen folgende geographische Objekte:

Ortschaften, Ortsteile:
 Eichelberg (Bayreuth), Ortsteil der kreisfreien Stadt Bayreuth, Bayern
 Eichelberg (Crailsheim), Weiler im Stadtteil Jagstheim von Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Eichelberg (Ebern), Ortsteil der Stadt Ebern, Landkreis Haßberge, Bayern
 Eichelberg (Geisenfeld), Ortsteil der Stadt Geisenfeld, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Eichelberg (Hof), Ortsteil der kreisfreien Stadt Hof (Saale), Bayern
 Eichelberg (Ipsheim), Ortsteil des Marktes Ipsheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Eichelberg (Maxhütte-Haidhof), Ortsteil der Stadt Maxhütte-Haidhof, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Eichelberg (Michelfeld), Ortsteil der Gemeinde Michelfeld, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Eichelberg (Obersulm), Ortsteil der Gemeinde Obersulm, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Eichelberg (Östringen), Stadtteil von Östringen, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Eichelberg (Pressath), Ortsteil der Stadt Pressath, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Eichelberg (Walderbach), Ortsteil der Gemeinde Walderbach, Landkreis Cham, Bayern
 Eichelberg (Wilhelmsthal), Ortsteil der Gemeinde Wilhelmsthal, Landkreis Kronach, Bayern
 Eichelberg (Gemeinde Bad Großpertholz), Ortsteil in Bad Großpertholz, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Eichelberg, deutscher Name der Wüstung Dubina, Gemeinde Libá, Okres Cheb, Tschechien, siehe Dubina (Libá)

Berge und Erhebungen:
 Eichelberg (Waldviertel) (1054 m), bei Karlstift im Waldviertel an der böhmischen Grenze, Niederösterreich
 Eichelberg (Bad Rippoldsau-Schapbach) (918,1 m), im Schwarzwald bei Kniebis, Ortsteil der Stadt Freudenstadt, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg; Gipfel in der Gemarkung Bad Rippoldsau-Schapbach
 Eichelberg (Fränkische Alb) (615,5 m), in der Frankenalb bei Weißenburg in Bayern, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Eichelberg (Offenbau) (555,7 m), in der Frankenalb bei Offenbau, Gemeinde Thalmässing, Landkreis Roth, Bayern
 Eichelberg (Hoher Taunus) (535,4 m), im Taunushauptkamm im Hohen Taunus bei Wehen (Taunusstein), Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Eichelberg (Gaggenau) (533,4 m), im Nordschwarzwald bei Gaggenau, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Eichelberg (Odenwald) (525,3 m), im Odenwald bei Weinheim-Oberflockenbach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg; mit Eichelbergturm
 Eichelberg (Waldenburger Berge) (bis 503 m), Bergrücken in den Waldenburger Bergen bei Eichelberg, Gemeinde Michelfeld, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Eichelberg (Gräfenbuch) (481 m), bei Gräfenbuch, Markt Lehrberg, Landkreis Ansbach, Bayern
 Eichelberg (Ritschenhausen) (475,6 m), bei Ritschenhausen, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Eichelberg (Zorner Hochfläche im Westlichen Hintertaunus) (426,1 m), im Westlichen Hintertaunus bei Strüth, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Eichelberg (Wolpertshausen) (412 m), Bergsporn über dem Bühlertal bei Wolpertshausen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Eichelberg (Östlicher Hintertaunus) (397,1 m), im Östlichen Hintertaunus bei Rod an der Weil, Hochtaunuskreis, Hessen
 Eichelberg (Haßberge) (388,4 m), in den Haßbergen bei Eichelberg (Ebern), Landkreis Haßberge, Bayern
 Eichelberg (Wasgau) (386,3 m) bei Erfweiler im Wasgau, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Eichelberg (Roßfeld) (362,4 m), bei Roßfeld (Bad Rodach), Landkreis Coburg, Bayern
 Eichelberg (Zentrale Katzenelnbogener Hochfläche im Westlichen Hintertaunus) (355,4 m), im Westlichen Hintertaunus bei Lohrheim, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Großer Eichelberg (Eisenach) (334,9 m), Härtlingskuppe im Nordwesten der Stadt Eisenach, Wartburgkreis, Thüringen
 Eichelberg (Kraichgau) (326,8 m), im Kraichgau bei Hilsbach (Sinsheim), Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg; Gipfel in der Gemarkung Weiler (Sinsheim)
 Eichelberg (Karlstadt) (325 m), bei Wiesenfeld (Karlstadt), Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Eichelberg (Rheinhessen) (320,3 m), bei Fürfeld, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Eichelberg (Berka/Werra) (271,3 m), im Werratal bei Berka/Werra, Wartburgkreis, Thüringen

Schutzgebiete:
 Eichelberg (Landschaftsschutzgebiet), am Köpfle bei Aichelberg (Oppenweiler), Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Eichelberg und Bischofsau, Landschaftsschutzgebiet auf dem Eichelberg bei Roßfeld (Bad Rodach), Landkreis Coburg, Bayern
 Eichelberg (Naturschutzgebiet), auf dem Eichelberg bei Ritschenhausen, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen

Sonstiges:
 Käferhölzlein und Eichelberg, Gemarkung der Gemeinde Heßdorf im Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern

Eichelberg ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Albert Eichelberg (1713–1785), deutscher Gelehrter
 Erich Eichelberg (1912–1989), Oberstadtdirektor in Celle
 Helga Eichelberg (* 1934), deutsche Kynologin
 Leopold Eichelberg (1804–1879), deutscher Mediziner und Freiheitskämpfer
 Johann Friedrich Andreas Eichelberg (1808–1871), deutscher Mineraloge
 Gustav Eichelberg (1891–1976), Ingenieur und Professor für Thermodynamik an der ETH Zürich
 Uwe Eichelberg (* 1940), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Aichelberg
 Eichlberg
 Eichelberger
 Eichelsberg